Lunenburg kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lunenburg, ort, Nova Scotia,

USA 

 Lunenburg, Virginia, countyhuvudort, Lunenburg County, 
 Lunenburg, Vermont, kommun, Essex County, 
 Lunenburg (ort i USA, Massachusetts), Worcester County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar